

Buddhismo 
 Kumari – Dea vivente degli Hindu

Persone 
 Deepika Kumari – arciera indiana
 Meena Kumari – attrice indiana
 Sahana Kumari – ex altista indiana